«Taking One for the Team» — п'ятий студійний альбом канадського поп-панк-гурту Simple Plan. Реліз відбувся 19 лютого 2016 року.

Список композицій

Чарти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Simple Plan
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2016
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Рок-альбоми